Raz, Dwa, Trzy – zespół
Płyty
 Drugi raz
 Czwarty raz